Тројка је вишезначна одредница и може се односити на:
 Тројка (кола) - руска кола или санке са запрегом од 3 коња.
 Тројка (авион) - Тип авиона произведен у Фабрици авиона Утва.
 Тројка (вотка) - марка алкохолног пића, Вотка.
 Тројка - филм Милоша Ђукелића из 1999.
 Тројка (филм) из 1994. године
 Тројка (ТВ серија) из 2013. године

en:Trojka
it:Trojka